Miejscowości w USA:
 Granite – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Greer
 Granite – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Grant
 Granite – jednostka osadnicza w stanie Utah, w hrabstwie Salt Lake
Gminy w USA:
 Granite (ang. Granite Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Phillips
 Granite (ang. Granite Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Morrison
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Granite (ang. Granite County) – w stanie Montana